Margaretenhof steht für:
 Margaretenhof (Gransee), Ortsteil von Gransee, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Margaretenhof (Hausen (Wied)), Wohnplatz von Hausen (Wied), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Margaretenhof (Oberzissen), Wohnplatz von Oberzissen, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Margaretenhof (Oranienbaum), Wohnplatz von Oranienbaum, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Margaretenhof (Schorfheide), Wohnplatz von Schorfheide, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Margaretenhof (Steinhöfel), Gemeindeteil von Steinhöfel, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Margaretenhof (Wien), Gebäude in Wien

Siehe auch:
 Margarethenhof